Bokšić je lahko:
 Bokšić Lug (Hrvaška)
 Bokšić, Tompojevci (Hrvaška)
 Bokšić, Đurđenovac (Hrvaška)